Зла́тко За́хович (; 1 февраля 1971, Марибор, Югославия) — словенский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Начал играть в футбол в юношеском клубе «Ковинар» из Марибора. В 1989 году он начал карьеру профессионального игрока в белградском «Партизане», за который выступал до 1993 года с перерывом в сезоне 1990/91, когда он был отдан в аренду в клуб «Пролетер» (Зренянин). В 1993 году он перешёл в португальский клуб «Витория» (Гимарайнш). В 1996 году он привлёк внимание селекционеров португальского «Порту», за который сыграл следующие 3 сезона. В 1999 году Захович перешёл в греческий «Олимпиакос», но в результате конфликта с руководством клуба покинул его, даже не доиграв сезон, и перешёл в испанскую «Валенсию».

В составе «Валенсии» в 2001 году Златко принимал участие в финале Лиги Чемпионов, который «Валенсия» проиграла по результатам серии послематчевых пенальти чемпиону Германии мюнхенской «Баварии». Захович был одним из тех, кто не сумел забить гол в той серии: хотя удар был выполнен удачно и точно, вратарь «Баварии» Оливер Кан сумел угадать направление удара и искусно перехватил мяч.

В «Валенсии» Златко также сыграл лишь один сезон, после чего вернулся в Португалию, подписав в 2001 году контракт с «Бенфикой». Этот клуб стал последним в его игровой карьере, которую он завершил в 2005 году.

В сборной 
Первый матч Златко в составе национальной сборной Словении состоялся 7 ноября 1992 года; это был товарищеский матч против сборной Кипра.

В 1998—1999 годах словенская сборная успешно прошла квалификацию к Чемпионату Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах, заняв в отборочной группе второе место и одолев сборную Украины в стыковых матчах. Захович хорошо сыграл в отборочном цикле, и в финальной части чемпионата также выступил очень удачно, забив три из четырёх голов сборной Словении на турнире.

Словения также прошла квалификацию к Чемпионату мира 2002 года в Южной Корее и Японии, но во время финального турнира у Заховича произошёл конфликт с тренером сборной Сречко Катанецом, и футболист был отправлен домой уже после первого матча Словении против сборной Испании.

Катанец подал в отставку сразу по окончании чемпионата мира, и Захович вернулся в сборную. В последний раз он выходил на поле в её составе 28 апреля 2004 года в игре против сборной Швейцарии. Всего за сборную он сыграл 80 матчей и забил 35 голов и является лучшим бомбардиром сборной Словении.

Характер 
Захович получил себе дурную славу многочисленными спорами и ссорами с тренерами, которые иногда выплёскивались на страницы газет. Его конфликт со Сречко Катанецом во время чемпионата мира был самым громким, но ещё в «Олимпиакосе» он жестоко ссорился с руководством клуба, в результате чего был вынужден покинуть команду ещё до окончания сезона. В «Валенсии» он также имел конфликт с тренером Эктором Купером, который, по мнению Заховича, не давал ему достаточно игровой практики, однако игрок оставался в клубе до конца сезона 2000/01, после чего перешёл в португальскую «Бенфику».

Также он скандально известен своими громкими высказываниями: он точно предсказал, что Словения пробьётся в стыковых матчах на чемпионат мира в ЮАР, а Россию он назвал «нефутбольной страной». Также он был уверен в том, что сборная Словении может оставить позади себя в групповом этапе и сборную США, и сборную Англии. Тем не менее, словенцы после упорной борьбы остались только третьими в группе. Позже он уверял российские издания, что ничего обидного высказать не пытался.

Послеигровая карьера 
По завершении карьеры футболиста Захович занял должность спортивного директора словенского футбольного клуба «Марибор».

Его сын Лука также стал футболистом, войдя в основной состав «Марибора».

Достижения 
  Партизан
 Чемпион Югославии: 1992/93
  Порту
 Чемпион Португалии: 1996/97, 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Португалии: 1997/98
  Олимпиакос (Пирей)
 Чемпион Греции: 1999/00
  Валенсия
 Финалист Лиги чемпионов: 2000/01
  Бенфика
 Чемпион Португалии: 2004/05
 Обладатель Кубка Португалии: 2003/04

Личные достижения 
 Рекордсмен сборной Словении по количеству голов на чемпионатах Европы: 3 гола

Примечания

Ссылки 
 На сайте Nogomania
 

Футболисты Югославии
Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Пролетер» Зренянин
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон